La Journée de l'Europe peut faire référence à :
 la Journée de l'Europe du Conseil de l'Europe (46 pays en 2022), célébrée le  depuis 1964.
 la Journée de l'Europe de l'Union européenne (27 pays en 2022), célébrée le  depuis 1985.
Existent aussi plusieurs autres journées européennes :
 la Journée européenne des langues (initiée par le Conseil de l'Europe avec la Commission européenne), célébrée le  depuis 2001.
 les Journées européennes du patrimoine (action conjointe du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne), créées en France en 1984, elles ont lieu un week-end du mois de septembre dans de nombreux pays.
 la Journée européenne du souvenir (à l'initiative du Parlement européen), célébrée le  depuis 2009.